East Troy ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Troy (Maine), im Waldo County
 East Troy (Pennsylvania), im Bradford County
 East Troy (Wisconsin), im Walworth County
 East Troy (Town), Town(ship) im Walworth County, Wisconsin